Linton peut faire référence à :

Toponyme

Australie 
  ;
 .

Canada 
 Linton (Québec), territoire non organisé de la rive-nord du fleuve Saint-Laurent ;
  ;
 .

États-Unis 
 Linton (Dakota du Nord) ;
 Linton, Indiana ;
 Linton Hall, Virginia ;
 Linton, Wisconsin.

Nouvelle-Zélande 
 Linton (Nouvelle-Zélande), une banlieue de Palmerston North, situé au Sud de la ville.

Royaume-Uni

Angleterre 
 Linton, village situé dans le Cambridgeshire ;
 Linton, village situé dans le Derbyshire ;
 Linton, Essex ;
 Linton, Herefordshire ;
 Linton, Bringsty près de Bromyard, Herefordshire ;
 Linton, Penyard près de Ross-on-Wye, Herefordshire ;
 Linton, Kent ;
 Linton, Northumberland ;
  ;
 Linton, Somerset ;
  ;
 Linton Falls, une chute de la Rivière Wharfe ;
 Linton-on-Ouse, et la base RAF Linton-on-Ouse ;
 Linton Road, Oxford.

Écosse 
 East Linton, East Lothian ;
 Linton, Orkney ;
 Linton, Scottish Borders ;
 Linton Bay on the island of Shapinsay ;
 West Linton, Scottish Borders.

Personnes 
 Adam Linton
 Arthur Linton (1868 - 1896), cycliste
 Burt Linton
 Edgar Linton, personnage de roman
 Elsie Desjardins (née Linton)
 Georges Linton, (1932-2007) fromager
 Georges Linton (Sr)
 Henry Duff Linton (1815-1899), dessinateur et graveur sur bois britannique
 Laura Linton (1853-1915), chimiste et médecin américaine
 Marisa Linton (1959-), historienne britannique spécialiste de la Révolution française
 Ralph Linton (1893-1953), anthropologue américain
 Tom Linton (cyclisme)
 Wesley Linton

Voir aussi
 Linton (nom) pour la liste des gens de patronyme Linton

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme